Шума́хер () — німецьке прізвище.

Відомі носії:
 Гаральд Шумахер (;  1954) — німецький футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Джоель Шумахер (;  1939) — американський кінорежисер, сценарист та продюсер.
 Ернст Шумахер (; 1881—1952) — німецький офіцер, контрадмірал крігсмаріне.
 Ернст Шумахер (; 1921—2012) — німецький театрознавець.
 Ернст Фрідріх Шумахер (, 1911—1977) — німецько-британський економіст.
 Константін Шумахер (;  1976) — румунський футболіст та футбольний тренер.
 Курт Шумахер (; 1895—1952) — німецький соціал-демократичний політик.
 Мік Шумахер (;  1999) — німецький автогонщик, син Міхаеля Шумахера.
 Міхаель Шумахер (;  1969) — німецький автогонщик, семиразовий чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1.
 Петро Васильович Шумахер (; 1817—1891) — російський поет.
 Ральф Шумахер (;  1975) — німецький автогонщик, пілот Формули-1, брат Міхаеля Шумахера.
 Філіпп Шумахер (;  1979) — німецький хокеїст.

Інше 
 5704 Шумахер (5704 Schumacher) — астероїд головного поясу, відкритий 17 лютого 1950 року.
 Тьяго Маєр дос Сантос (1986), відомий як Шумахер — бразильський футболіст.
 Брати Шумахери  — український комедійний дует (1999—2019) у складі Сергія Цвіловського та Юрія Великого.
Німецькі прізвища